Sharon Springs kan syfta på:

 Sharon Springs, Kansas
 Sharon Springs, New York